Литвинов, Виктор:
 Литвинов, Виктор Павлович (род. 1943) — советский хоккеист, чемпион СССР.
 
 Литвинов, Виктор Семёнович (1924—2007) — советский и российский учёный, доктор технических наук.
 Литвинов, Виктор Яковлевич (1910—1983) — советский организатор авиационной промышленности, дважды Герой Социалистического Труда. Примечания